Siergiej Władimirowicz Markow (1828-1907) – rosyjski mąż stanu
 Siergiej Leonidowicz Markow (1878–1918) – rosyjski oficer
 Siergiej Władimirowicz Markow (1903-1973) – rosyjski działacz kombatancki
 Siergiej Aleksandrowicz Markow (ur. 1958) – rosyjski politolog, członek Rady przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej do spraw rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka